Лінійні кораблі типу «Беллерофон» - перша в історії серія дредноутів, побудованих для Королівського флоту у першому десятилітті 20-го століття. Ці кораблі провели основну частину служби у складі Домашнього Флоту та Великого Флоту. Крім участі у Ютландській битві у травні 1916 р., а також безрезультатній операції 19 серпня того ж року, коли німецький флот знову виходив у море, їх участь у Першій світовій війни переважно обмежувалася патрулюваннями та навчаннями у Північному морі.

Після завершення війни у листопаді 1918 року «Темерер» та «Суперб» були передані  Середиземноморському флотому та підтримували сили союзників у Середиземномор'ї та на Чорному морі. «Беллерофони» розглядалися на цей час як застарілі кораблі та були виведені у резерв у 1919, після чого використовувалися, як навчальні кораблі. «Суперб»  використовувався для артилерійських експериментів у 1920 р., після чого став кораблем-мішенню у 1922 до того, як був проданий для утилізації того ж року. «Беллерофон» та «Темерер» були продані наприкінці 1921 р. після чого розібрані на метал.

Передумови появи  та опис 

Проект плану будівництва кораблів Адміралтейства 1905 року передбачав чотири лінійні кораблі у Військово-морській програмі 1906–1907 років, але новий ліберальний уряд скоротив план на один із цих кораблів у середині 1906 року. Конструкція типу «Беллерофон» фактично являла збільшену та вдосконалену версією революційної конструкції  «Дредноута» з кращим підводним захистом і потужнішим допоміжним озброєнням.

Представники

Примітки 

Лінійні кораблі типу «Беллерофон»